Ийри-Суу — многозначный термин.
 Ийри-Суу — село в Жайылском районе Чуйской области Киргизии.
 Ийри-Суу — село в Нарынском районе Нарынской области Киргизии.